Ва́залем (), также мы́за Ва́залемма () — рыцарская мыза в волости Ляэне-Харью уезда Харьюмаа, Эстония. 

Согласно историческому административному делению, относилась к приходу Харью-Мадизе.

История мызы 
Владельцы мызы Падизе фон Раммы в 1825 году выделили Вазалемма в отдельное поместье, которое в 1886 году перешло в собственность дворянского рода фон Багговутов. 

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, мыза обозначена как мз. Вазалемъ.

Последним владельцем мызы был Эдуард фон Багговут (Eduard von Baggehufwudt). По его заказу в 1890—1893 годах было выстроено главное здание (господский дом) мызы, имитирующее рыцарский замок английского средневековья (архитектор Константин Вилькен (Konstantin Wilcken)). 

В 1919 году мыза была экспроприирована, и с 1922 года в её главном здании стала работать школа. В годы Второй мировой войны в здании сначала разместился советский лазарет, а с приходом фашистов — немецкий центр обучения.

В 1980-х господский дом мызы использовали при съёмках фильма «Тайна «Чёрных дроздов»» как замок Фортескью, а спустя десять лет — как имение графа де Ла Фера в фильме «Мушкетёры двадцать лет спустя».
 
В настоящее время в главном здании мызы работает Вазалеммаская основная школа. В 2000-х годах здание было частично отреставрировано.

Главное здание 

Двухэтажный дом в стиле неоготики из вазалеммаского плитняка с чистым швом был построен к 1894 году. Здание имеет расчленённые стены и ступенчатые фронтоны; один из его углов украшен восьмиугольной башней. Главный вход в здание расположен под башней и украшен остроугольным, мастерски выполненным навесом. Над ним находится небольшой балкон. Несколько окон имеют своеобразное оформление: они сделаны в виде псевдо-стрельчатых окон, когда над окном располагается визуально продолжающая его стрельчатая ниша. Художником по камню был Йоган Вайс (Johann Weiss) родом из Силезии. Здание является одним из красивейших в своём роде в Эстонии и напоминает господский дом мызы Лайц (Лайтсе).

Мызный комплекс 
Из сохранившихся хозяйственных мызных построек наиболее значительным является расположенная в нескольких сотнях метров к северу от центра мызы башня ветрового генератора из плитняка (водонапорная башня). От каменного моста через реку Вазалемма остались только крайние столбы, современный мост перенесён на пару десятков метров к северу. 

В Государственный регистр памятников культуры Эстонии внесены 10 объектов мызного комплекса:
 главное здание,
 парк,
 ворота,
 амбар,
 водонапорная башня,
 погреб,
 двухкамерный погреб,
 кузница,
 амбар-сушильня,
 маслобойня.

См. также 
 Список мыз Харьюмаа
 Приход Харью-Мадизе

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Мыза Вазалемма на портале «Мызы Эстонии» 
 Приход Харью-Мадизе на портале «Мызы Эстонии» 

Памятники архитектуры
Мызы Эстонии
Харьюмаа